

Geografia

Austria 
 Rechberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Niemcy 
 Rechberg – dzielnica Lörrach
 Rechberg – dzielnica Schwäbisch Gmünd

Osoby 
 Burkard Freiherr von Müllenheim-Rechberg – niemiecki pisarz
 Fritz Rechberg – niemiecki przedsiębiorca
 Johann Bernard von Rechberg – austriacki polityk